Polhemus se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Dan A.Polhemus
 John T. Polhemus